Abborrgrubban kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Abborrgrubban, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (15,1 ha)
Abborrgrubban, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (19,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn